Jelovice – wieś w Chorwacji
 Jelovice – wieś w Słowenii